

Венжовиці — село в гміні Цешкув Мілицького повіту Нижньосілезького воєводства
 Венжовиці — село в гміні Сьверчув Намисловського повіту Опольського воєводства